Romániai települések
 Iliești, Fehér megye